Wladimir Krivoutz (São Petersburgo,  — São Paulo, ) foi um pintor e decorador russo radicado no Brasil.

Ver também 
 Catedral Metropolitana Ortodoxa

Leitura adicional 
 KRIVOUTZ . In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019.

Ligações externas 

Brasileiros de ascendência russa
Decoradores do Brasil
Pessoas com dupla nacionalidade
Pintores do Brasil do século XX
Pintores da Rússia
Russos expatriados no Brasil